Speranski je priimek več oseb:
 Aleksej Dimitrijevič Speranski, sovjetski general
 Mihail Mihailovič Speranski, ruski državnik